Johannes Scherr (1817 - 1886), romancier allemand
 Lilly Scherr (1927 - 2000), historienne française